De gemeente Hilversum heeft 758 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Hilversum.

Centrum

De wijk Centrum kent 164 gemeentelijke monumenten.

Landelijk gebied
De wijk Landelijk gebied kent 36 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Noordoost
De wijk Noordoost kent 14 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Noordwest
De wijk Noordwest kent 351 gemeentelijke monumenten, zie de Lijst van gemeentelijke monumenten in Hilversum Noordwest

Oost
De wijk Oost kent 29 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Zuid
De wijk Zuid kent 44 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Zuidoost
De wijk Zuidoost kent 114 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Zuidwest
De wijk Zuidwest kent 6 gemeentelijke monumenten:
 
 

 

 

 

 

 
 
|}

 
Hilversum
Hilversum